Matzka est un patronyme porté notamment par :

 Ralf Matzka (1989-), coureur cycliste allemand ;
 Scott Matzka (1978-2018), joueur américain de hockey sur glace.